L'édition 2020 du tournoi de tennis de Shenzhen se déroule du 5 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Ekaterina Alexandrova remporte le tournoi en simple, Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková celui en double.

Faits marquants

Lauréates 
En simple, la Russe Ekaterina Alexandrova (tête de série ) remporte son quatrième titre WTA en disposant de la Kazakhe Elena Rybakina (tête de série ). Il s'agit de son premier titre en International.

En double, Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková (têtes de série ) remportent leur cinquième titre ( en International) en collaboration en s'imposant face à Duan Ying-Ying et Zheng Saisai (têtes de série ). Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Shenzhen
 Saison 2020 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2020
Shenzhen
Sport en Chine en 2020
Tennis en janvier 2020